Ԑ̈ ԑ̈ (Обернена З із діарезою) - кирилична літера, яка використовується у хантийській мові.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Reversed_Ze_with_diaeresis